Las letras BH, Bh o bh pueden significar:

 Belo Horizonte, la 3ª ciudad más importante de Brasil, capital de Minas Gerais;
 El elemento Bohrio;
 BH La empresa de bicicletas española Beistegui Hermanos.
 bh el código ISO 639-1 para el idioma bhojpurí.

Siglas